Чаметла има више значења:

 Чаметла (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Чаметла (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Чаметла (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чаметла (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чаметла, Сентро Акуикола (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику